Myeongnyun-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Myeongnyun-dong, Andong, stadsdel i Andong, Norra Gyeongsang, 
 Myeongnyun-dong, Wonju, stadsdel i Wonju, Gangwon, 
 Myeongnyun-dong, Busan, stadsdel,